Села:
 Завадів — Львівська область, Львівський район
 Завадів — Львівська область, Стрийський район
 Завадів — Львівська область, Яворівський район, Мостиська міська громада
 Завадів — Львівська область, Яворівський район, Яворівська міська громада

Див. також 
 Завадув